

Carriera

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Giocatore
 
Sheffield Wednesday: 1990-1991

First Division: 1
Middlesbrough: 1994-1995

Allenatore
 
Leicester City: 2008-2009

Leicester City: 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi